Alta ist eine Bezeichnung für:
 Alta Car and Engineering Company, ein englischer Sport- und Rennwagenhersteller
 Alta Inc., ein ehemaliger griechischer Fahrzeughersteller
 Alta Museum, ein Fundort prähistorischer Steinzeichnungen, Teil des Weltkulturerbes der UNESCO (in Alta, Norwegen)
 Alta musica, Bläserensemble des 15. Jahrhunderts
 Alta (Schiff, 1950), ein ehemaliges Kombischiff
 Alta (Schiff, 1976), ein im Februar 2020 in Irland gestrandetes Frachtschiff 
 Flughafen Alta, Norwegen

Alta. steht als Abkürzung für:
 Alberta, kanadische Provinz

Orte

in Norwegen:
 Alta (Norwegen)

in den Vereinigten Staaten:
 Alta (Alabama), im Fayette County
 Alta (Colorado), im San Miguel County – nicht mehr existent
 Alta (Illinois), im Peoria County
 Alta (Indiana), im Vermillion County
 Alta (Iowa), im Buena Vista County
 Alta (Placer County, Kalifornien)
 Alta (San Diego County, Kalifornien) – nicht mehr existent
 Alta (Montana), im Ravalli County
 Alta (Ohio), im Richland County
 Alta (Utah), im Salt Lake County
 Alta (Fayette County, West Virginia)
 Alta (Greenbrier County, West Virginia)
 Alta (Wyoming), im Teton County

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Alta Laguna Park, Park im Orange County, Kalifornien
 Alta Lake State Park, Park im Okanogan County, Washington
 Alta Loma Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Alta Mesa Park, Park im Dallas County, Texas
 Alta Park, Park im Sutter County, Kalifornien

Sonstiges:
 Alta Airport, Airport im Tulare County, Kalifornien
 Alta Morris Lake, See im El Dorado County, Kalifornien
 Alta Aqueduct, Kanal in Utah
 Alta East Branch Canal, Kanal im Tulare County, Kalifornien
 Alta Main Canal, Kanal im Fresno County, Kalifornien
 Alta West Clark Ditch, Kanal im Fresno County, Kalifornien
 Lake Alta, See auf der Südinsel Neuseelands
 Bisnaga Alta Wash, Fließgewässer in Kalifornien
 Loma Alta Creek, Fließgewässer in Kalifornien
 Alta Argent Mine, Mine im Pitkin County, Colorado
 Alta Shaft, Mine im Storey County, Nevada
 Alta Tunnel, Mine im Salt Lake County, Utah
 Alta Loma Oil Field, Ölfeld im Galveston County, Texas
 Alta Mesa East Oil Field, Ölfeld im Brooks County, Texas
 Alta Mesa Oil Field, Ölfeld im Brooks County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Alta Mesa Farm Bureau Hall, in Wilton, Kalifornien, ID-Nr. 86003577
 Alta Public Library, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 05001143
 Alta Ranger Station, in Conner, Montana, ID-Nr. 74001099
 Alta Vista Terrace Historic District, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 72000448

Siehe auch:
 Alta Creek
 Alta Lake